Llista d'asteroides del 125.001 al 126.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 125001–125100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 125101–125200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 125201–125300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 125301–125400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 125401–125500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 125501–125600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 125601–125700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 125701–125800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 125801–125900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 125901–126000 [ modifica]